Als Rotbauchhörnchen werden bezeichnet:

 Rotbauchhörnchen (Sciurus aureogaster)
 Pallashörnchen (Callosciurus erythraeus)